George Simpson peut désigner :
 George Simpson (1786/1787/1792-1860), administrateur de la Compagnie de la Baie d'Hudson ;
 George Simpson (1908-1961), athlète américain ;
 George Simpson (1878-1969), météorologue britannique ;
 George Simpson (1902-1984), paléontologue américain ;
 George Simpson, homme politique britannique ;
 George Simpson (1993-), coureur cycliste américain.